Кеико има више значења:

 Кеико (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кеико, Гранха Авикола (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику